Sphenocondor es un género extinto de reptiles Esfenodontos del Jurásico medio de Sudamérica

Sus restos fósiles, un dentario completo, se han encontrado en la Patagonia, Argentina.

Filogenia 
Cladograma propuesto por Apesteguía y colaboradores:

Referencias 

Sphenodontia
Fósiles de Argentina
Fósiles del Jurásico